Der Kanton Le Libournais-Fronsadais ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Libourne, im Département Gironde und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Libourne.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Le Libournaisfronsadais